Journal intime peut désigner :

Objet commun 
 Un journal intime, document généralement écrit, élaboré au fil du temps, rapportant les sentiments, les pensées et les aventures de son auteur.

Cinéma 
 Journal intime (Cronaca familiare), film italien de Valerio Zurlini, sorti en 1962 ;
 Journal intime (Caro diario), film italien de Nanni Moretti, sorti en 1993.

Littérature 
 Journal intime (Diary), roman de Chuck Palahniuk publié en 2003.

Musique 
Journal intime, album d'Aya Nakamura sorti en 2017.

Télévision 
 Le Journal intime (Missing), cinquième épisode de la saison 1 de Roswell diffusé en 1999 ;
 Le journal intime (Goodbye Kitty), troisième épisode de la saison 5 de Malcolm diffusé en 2003.
Homonymie de titre